Майк Конли:
 Конли, Майк (старший) (род. 1962) — американский легкоатлет.
 Конли, Майк (младший) (род. 1987) — американский баскетболист.